Tadeusz Tabaczyński – podpułkownik, komendant Centralnej Szkoły Podoficerów KOP
 Tadeusz Tabaczyński – poseł na sejm RP w latach 1919-1927